Duke Nukem omhandler flere emner.
 Duke Nukem – Hovedpersonen i computerspilserien af samme navn.
 Duke Nukem (computerspil) – Det første spil i samme serie.
 Duke Nukem (Captain Planet) – En figur fra Captain Planet and the Planeteers.